Mauer – comune tedesco
Mauer – località nei pressi di Vienna